Wheels (Foo Fighters), een nummer uit 2009 van de Amerikaanse hardrockband Foo Fighters
 Wheels (Stephens/Torres/Perry), een nummer uit 1960 gespeeld door
The Strings-A-Longs
Billy Vaugh Orchestra
The Jumping Jewels
 Wheels (Jamie Cullum), een nummer van de Britse jazzmuzikant Jamie Cullum
 Wheels (Glee), een aflevering van de Amerikaanse televisieserie Glee